Amerikai Egyesült Államok
 Fruita (Colorado)
 Fruita (Oregon)
 Fruita (Utah)